Het ATP-toernooi van Halle 2008 werd van 7 tot en met 15 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden worden gespeeld op gras.

De titelverdediger in het enkelspel was Tomáš Berdych; titelverdedigers in het dubbelspel waren de Simon Aspelin en Julian Knowle.

Roger Federer won het toernooi van Halle voor de vijfde keer en veroverde hiermee zijn 55ste titel. Hij won het toernooi zonder setverlies en zonder te zijn gebroken. Het dubbeltoernooi werd gewonnen door de Rus Michail Joezjny samen met de Duitser Mischa Zverev.

Het toernooi van 2008 trok 100.800 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle